Filippo Beroaldo (1453-1505) − profesor retoryki i poetyki
 Filippo Beroaldo (1472-1518) − poeta i wydawca